Alfonso Sicurani – ex calciatore italiano
 Pascal Sicurani – militare francese